Thrax ist der Name von:
 Thrax (Mythologie), Sohn des altgriechischen Kriegsgottes Ares
 Thrax (Töpfer), griechischer Töpfer des 6. Jahrhunderts vor Chr.
 Dionysios Thrax (vermutlich 2. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Grammatiker
 Maximinus Thrax (~173–238), römischer Kaiser von 235 bis 238

Siehe auch:
 Thraex, römischer Gladiator
 Trax
 Drax